Đukanović (en serbe : Ђукановић ; transcrit en français Djukanovic) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1965), personnalité monténégrine du monde des affaires ;
 Blažo Đukanović (1883–1943), militaire yougoslave ;
 Dragan Đukanović (né en 1969), footballeur puis entraîneur serbe ;
 Milo Đukanović (né en 1962), homme d'État monténégrin ;
 Slaviša Đukanović (né en 1979), handballeur serbe ;
  (né en 1980), footballeur monténégrin ;
  (né en 1979), homme politique serbe.

Notes et références